Megaperidae är en familj av plattmaskar. Megaperidae ingår i ordningen Echinostomida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Megaperidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Megaperidae